Шешуки — название нескольких населённых пунктов:
 Шешуки — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Шешуки — село в Викуловском районе Тюменской области.